Il termine Team America, tra i vari significati, può riferirsi a:
 Team America – film d'animazione del 2004 diretto da Trey Parker;
 Team America – nome della squadra di calcio che disputò nel 1976 il Torneo del Bicentenario e, nel 1983, come franchigia di Washington, D.C., militò nella NASL.